Музей чая - музей, посвящённый истории чая.

 Музей чая (Москва)                                           
 Музей чая (Иркутск)                                          
 Музей чая (Дагомыс)                                          
 Музей чая (Ярославль)                                        
 Музей чая (Ханчжоу)         
 Музей чая (Нижний Солохаул)                                  
 Музей чая (Мунар)                                            
 Музей чая (Макао)                                            
 Музей чая (Канди)                                             
 Музей чая (Токлаи)                                           
 Музей чая (Мейтан)                                           
 Музей чая (Сычуань)                                          
 Музей чая (Лхаса)                                            
 Музей чая (Сеул)                                             
 Музей чая (Посон)                 
 Музей чая (Чонно)                                            
 Музей чая (Чеджу)                                            
 Музей чая (Тайбэй)      
 Музей чая (Гонконг)      
 Музей чая (Токио)                                            
 Музей чая (Касивадзаки)        
 Музей чая (Симада)                       
 Музей чая (Киото)                                            
 Музей чая (Норден)                                           
 Музей чая (Ризе)                                             
 Музей чая и кофе (Амстердам)                                 
 Музей чая и кофе (Лондон)

См. также 
 Музей кофе
 Музей шоколада